Phrixosz vagy Phrontisz (görög betűkkel Φροντις) görög mitológiai alak, királyfi. Athamasz orkhomenoszi király és Nephelé felhőistennő fia, húga Hellé.

Története 
Athamasz második felesége, Inó rábírta urát, hogy áldozza fel az isteneknek Phrixoszt (saját fiának akarta a trónt). Athamasz már emelte kését, ekkor megjelent a Nephelé által küldött aranyszőrű kos, melynek hátán elmenekült Hellével együtt, de húga útközben leesett és a tengerbe fulladt, róla nevezték el a Hellészpontoszt (Hellé tengere). Phrontisz Kolkhiszig repült, ahol Aiétész király a védelmébe vette, kinek „ércarcú” leányát, Khalkiopét vette feleségül, kitől négy fia lett: Argosz, Kütiszórosz, Melanión (vagy Melasz) és Phrontisz.

Görög vázaképeken, római falfestményeken látható az aranyszőrű kos hátán repülő Phrontisz, néha a húgával együtt.

Rokonsága, családja

Források 

Görög mitológiai alakok
Argonauták